Alvin i wiewiórki – fikcyjne postacie stworzone przez Rossa Bagdasariana Sr., w latach 60. występujące w The Alvin Show
 Alvin i wiewiórki –  serial animowany nadawany w latach 1983–1990 
 Alvin i wiewiórki –  serial animowany nadawany od 2015
 Alvin i wiewiórki – film z 2007
 Alvin i wiewiórki 2 – film z 2009
 Alvin i wiewiórki 3 – film z 2011
 Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa – film z 2015